Haikuotiankong är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 96 kilometer sydost om provinshuvudstaden Guangzhou.

Runt Haikuotiankong är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shenzhen,  km öster om Haikuotiankong. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina